Battaglia di Manzicerta – battaglia combattuta a Manzicerta nel 1054 tra Turchi Selgiuchidi e Impero bizantino
 Battaglia di Manzicerta – battaglia combattuta a Manzicerta il 26 agosto 1071 tra Turchi Selgiuchidi e Impero bizantino
 Battaglia di Manzicerta – battaglia combattuta a Manzicerta nel luglio 1915 tra Impero ottomano e Russia